Zemba (volk), een volk in het zuidwesten van Angola en noordwesten van Namibië. 
 Zemba (taal), een bantoetaal gesproken door de Zemba's en de Himba's.